Teorban – ukraińskie towarzystwo muzyczne i śpiewacze, działające we Lwowie w latach 1870-1871.

Zostało założone przez Anatola Wachnianina, z zamiarem połączenia kształcenia śpiewaków z działalnością koncertową. Towarzystwo prowadziło również kursy dla młodzieży. Członkowie Towarzystwa występowali z koncertami we Lwowie i całej Galicji.
Muzyka na Ukrainie
Ukraińskie organizacje oświatowe i naukowe w Galicji